Novalaise kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Novalaise, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Novalesa (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar